Unverfehrt ist der Familienname folgender Personen:

 Gerd Unverfehrt (1944–2009), deutscher Kunsthistoriker
 Willy Unverfehrt (1895–1968), deutscher Konsular- und Ministerialbeamter